Mescalero může znamenat:

 Mescalero (národ) – indiánský národ ze skupiny Apačů
 Mescalero (jazyk) – jazyk národa Mescalero
 Mescalero (Nové Mexiko) – sídlo v Novém Mexiku v USA
 Mescalero (album) – album skupiny ZZ Top

 Mescalero Escarpment – útes na zápasní straně Llana Estacada
 The Mescaleros – hudební skupina Joe Strummera
 T-41 Mescalero – letadlo z dílny Cessna